Il nome Francesco Colonna si può riferire a:
Francesco Colonna (1433-1527), frate domenicano e scrittore Italiano, presunto autore della Hypnerotomachia Poliphili
Francesco Colonna (1512-1560), arcivescovo cattolico italiano
Francesco Colonna (1597-1653), vescovo cattolico italiano

Famiglia Colonna 

Francesco Colonna, appartenente alla potente famiglia romana dei Colonna, anch'egli ritenuto il possibile autore della Hypnerotomachia Poliphili
Francesco Colonna di Sciarra, generale, principe di Carbognano e principe di Palestrina, che combatté in Europa sotto Alessandro Farnese e Ambrogio Spinola

Altro 
Francesco Colonna, giornalista